El Coco – comune della provincia di Coclé, in Panama
 El Coco – comune della provincia di Panama, in Panama